Plaats in Indonesië
 Walikukun (Carenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Walikukun (Widodaren), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java

Station in Indonesië
 Station Walikukun, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java